De Stoommeelmolen van Theuwissen is een verdwenen meelmolen in de Nederlandse plaats Venlo.

De molen bevond zich aan de Kaldenkerkerweg, in die tijd nog Keulschen weg geheten. Erg lang heeft de molen niet bestaan. Het was de eerste en wellicht enige stoommachine in Venlo die werd gebruikt om granen te malen.

In 1872 werd de molen in gebruik genomen, maar doordat Pruisen de invoerrechten verhoogde, en de prijs van Amerikaans meel omlaag ging, werd de concurrentiepositie van de molenaars aan de Nederlandse oostgrens zo benard, dat hier vrijwel alle molens verdwenen. Zo ook in Venlo.

Molen in Venlo